W Polsce
 Jodłówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Rzezawa 
 Jodłówka – osada leśna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Rzezawa 
 Jodłówka – część wsi Szczepanowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna 
 Jodłówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pruchnik 
 Jodłówka – kolonia w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne
 Jodłówka – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ
 Jodłówka – gromada

 Jodłówka – potok, dopływ Kaczej ; w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim
 Jodłówka – potok, dopływ Mleczki Wschodniej
 Jodłówka – potok, dopływ Odry
 Jodłówka – rzeka, dopływ Sanu
 Jodłówka – potok, dopływ Wisłoki

 Zobacz też
 Jodłówka Tuchowska, Jodłówka-Wałki
 Jodłownik